Poblicia är ett släkte av insekter. Poblicia ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lyktstritar
Poblicia